Harmonix Music Systems (или просто Harmonix) — американская компания-разработчик видеоигр. Известность получила благодаря своим популярным музыкальным видеоиграм, в частности Dance Central, Rock Band, Guitar Hero. Расположена в Кембридже, штат Массачусетс, США.

История

Основание 
Harmonix основали в 1995 году два выпускника Массачусетского технологического института Алекс Ригопулос () и Эран Эгози(). Роли разделились следующим образом: Ригопулос отвечал за деловую сторону, а Эгози — за техническую. Эран Эгози, закончивший MIT по специальности «Разработка ПО и музыка», с детства занимался музыкой и программированием — в 15 лет он написал для своего компьютера программу, которая позволяла исполнять музыку с шестиполосной полифонией. Основатели поставили перед собой задачу — дать возможность любому человеку почувствовать, что значит самому создавать музыку.

Период с 1995 по 2005 год был непростым для компании. Несмотря на собранные $10 млн начального капитала, Harmonix практически не приносила прибыли. Первым продуктом стала игра для персонального компьютера The Axe, которая давала возможность пользователям исполнять инструментальные соло, используя джойстик. Было продано лишь 300 копий этой игры. Следующей стала игра CamJam, позволявшая исполнять музыку, используя простые движения тела. Игра также не имела успеха. Компания решила сфокусироваться на производстве видеоигр, при этом пришлось уволить 40 % персонала.

Первые продукты 
Первой видеоигрой Harmonix стала FreQuency, которая была разработана на средства Sony Computer Entertainment. Sony инвестировала около $2 млн, но Harmonix сохранила права на интеллектуальную собственность.

FreQuency для PlayStation 2 вышла на рынок в 2001 году, была хорошо встречена критикой и получила несколько наград, однако она не получила всеобщего признания.

Сиквел FreQuency — игра Amplitude — была выпущена в 2003 году. Усовершенствованная версия была также хорошо встречена критиками и получила несколько наград. Однако несмотря на некоторое число верных последователей, финансовым хитом не стала.

После успеха Amplitude к Harmonix обратилась компания Konami с предложением франшизы Karaoke Revolution. Konami планировала продавать свои игры в США, а Harmonix была в то время единственным разработчиком музыкальных видеоигр. В 2003—2004 году Harmonix разработала и выпустила три «тома» Karaoke Revolution. Серия была успешной, благодаря тому, что в ней использовались популярные мелодии и она была удобной для маркетингового продвижения.

Также в 2004 году совместно с Sony Computer Entertainment был реализован проект EyeToy: AntiGrav.

Игра была плохо принята критикой, несмотря на то, что было продано в четыре раза больше копий, чем FreQuency или Amplitude. Это заставило основателей компании задуматься о том, насколько вообще перспективны музыкальные игры.

В это же время к Harmonix обратилась компания RedOctane с предложением разработать программу для игры, основанной на использовании контроллера в виде гитары. В результате Harmonix разработала, а RedOctane выпустила на рынок в 2005 году игру Guitar Hero. Игра стала очень успешной. В 2006 году вышел её сиквел Guitar Hero II, также разработанный Harmonix.

Продажа компании 
В сентябре 2006 года MTV Networks, подразделение медиаконгломерата Viacom, приобрела Harmonix за $175 млн. В июле 2007 была выпущена последняя версия Guitar Hero для RedOctane. В этом же году была разработана концепция расширенной версии игры для нескольких инструментов, что привело к созданию игры Rock Band.

Rock Band вышла на рынок в ноябре 2007 года. В неё были добавлены бас-гитара, микрофон и ударные. Harmonix поддерживала игру после её выхода, обновляя список песен. К марту 2013 года пользователям игры были доступны более 4000 песен, а скачано более 100 млн композиций.

В октябре 2008 года Harmonix и MTV Games объявили об эксклюзивном соглашении с Apple о производстве новой игры на основе Rock Band, но использующей только музыку The Beatles. The Beatles: Rock Band вышла в 2009 году.

В ноябре 2008 года Viacom выплатила Harmonix бонус в $150 млн в рамках соглашения, заключенного во время приобретения компании в 2006 году.

В 2009 году компания заняла третье место в списке лучших работодателей Бостона, составленного Boston Globe
.

Выкуп у Viacom 
В ноябре 2010 года Viacom объявила, что ведет переговоры с потенциальными покупателями Harmonix и уже считает компанию прекратившей операции, чтобы списать затраты на зарплату в $299 млн.

Подобные разговоры шли с сентября 2010 года, до выхода на рынок игр Rock Band 3 или Dance Central.

Филипп Доман (), президент и главный исполнительный директор Viacom, заявил, что они продают компанию, так как хотят переориентировать Viacom, а бизнес консольных игр требует экспертизы, которой у Viacom нет.

В конце декабря Viacom объявила о продаже Harmonix компании Harmonix-SBE Holdings LLC — холдингу, принадлежащему инвестору Джейсону Эпштейну (), лично выкупившему Harmonix за $200 млн.

Таким образом компания снова стала независимым разработчиком. Сделка не повлияла на существующую или будущую поддержку игр Harmonix. Компания сохранила права на Rock Band и Dance Central, а значит и возможность развивать эти серии.

После выкупа Harmonix провела реструктуризацию, уволив около 12-15 % из своих 240 сотрудников.

В 2010 году акционеры Harmonix, включая основателей, подали иск против Viacom, обвинив последнюю в невыплате денежных бонусов. Истцы утверждали, что несмотря на выплату $150 млн за успех серии Rock Band в 2007 году, акционеры должны были получить гораздо большую сумму за достижения 2008 года.

Viacom выдвинула встречный иск в сентябре 2011 года на $131 млн, утверждая, что сумма в $150 млн была выплачена в результате ошибки в расчетах.

После ряда судебных разбирательств Канцелярский суд Делавэра отклонил требования Viacom и обязал её выплатить Harmonix $300 млн Viacom appealed the decision, but the previous judgement was upheld by the Delaware Supreme Court in July 2013..

Независимый разработчик 
Примерно через 6-9 месяцев после выкупа у Viacom компания начала расти снова благодаря успешным продажам Dance Central. В конце 2011 года была выпущена следующая версия этой игры — Dance Central 2.

В 2011 году компания начала разработку новых приложений для мобильных телефонов и рынка социальных игр. Продолжила поддержку франшизы Rock Band, которая продолжала приносить существенный доход.

На конференции E3 2013 года Harmonix объявила, что их следующей игрой будет Fantasia: Music Evolved, произведенная совместно с Disney Interactive. В основе этой игры — мультипликационный фильм Фантазия (мультфильм)Fantasia, и она позволяет игроку контролировать музыку таким же образом, как и в предыдущих играх компании, влияя на виртуальную стреду и объекты. В игре используются современная рок-музыка, в частности групп Queen and Bruno Mars.

Harmonix была приобретена Epic Games в ноябре 2021 года. Harmonix заявила, что это не влияет на их дальнейшую поддержку Rock Band или Fuser DLC.

Музыканты — создатели игр 
 Бен Карр () — менеджер The Mighty Mighty Bosstones;
 Джейсон «Кинг» Кендалл () — солист группы The Amazing Crowns;
 Дэниел Сассмен () — член группы The Acro-Brats;
 Эрик Бросиус () — бывший участник группы Tribe и участник группы The Vivs;
 Грег ЛоПикколо () — бывший бас-гитарист и автор текстов группы Tribe;
 Дэн Шмидт () — вокалист и гитарист групп Honest Bob и The Factory-to-Dealer Incentives;
 Хелен МакВиллямс () — группа Tijuana Sweetheart;
 Иззи «Спаркс» Максвелл () — участник Count Zero и eath of the Cool;
 Наоко Такамото ()- участник That Handsome Devil;
 Райан Лессер () , Брайан Гибсон () и Пол Лайонс () из Megasus;
 Крис Фостер () из Speck
 Дэн Бракели (), Майк Фитцжеральд (), и Джон Эскью (), члены группы Father Octopus;
 Джефф Питч () — Death of the Cool и Father Octopus;
 Джефф Аллен () из Breaking Wheel и Death of the Cool;
 Адам Арриго (), Джон Дрейк (), Джон Картер () и Мэтт Бох () — участники Blanks и The Main Drag;
 Эмин Зарукян () — солист Spirit Kid и бывший басист The Sterns;
 Курт Дэвис () — солист The Konks;
 Питер Мур () — певец и гитарист Count Zero;
 Адам Кардоза () — вокалист и ударник DnA’s Evolution;
 Джейсон Арнон () — бывший участник You Shriek;
 Дэвид Плант , Джо Келли , Билл Уитни , Стив Прадо (), Грег Каполино (), Крис Линч () — участники Bismüth;
 Кэт Берк () — участник Alchemilla
 Дэмиан Бойяр () — участник The Cold Goodnight
 Стив Прадо () и Джонатан Прадо () — участники Hound Dog, Hello Ghost и The Steve and Lindley Band;
 Калеб Вилер (), Дэниел Чейс (), Филип Хант () — члены Giant Target;
 Бен Карриер (), Алекс Голд (), Джо Келли () и Джонатан Рубиргер () из Super Cousin;
 Кларк Нордхаузер () из Grimecraft;
 Митчелл Флетчер () — вокалист Soul Remnants.

Игры 
 Frequency (2001)
 Amplitude (2003)
 Karaoke Revolution (2003)
 Karaoke Revolution Vol. 2 (2004)
 Karaoke Revolution Vol. 3 (2004)
 EyeToy: AntiGrav (2004)
 Karaoke Revolution Party (2005)
 Guitar Hero (2005)
 CMT Presents: Karaoke Revolution Country (2006)
 Guitar Hero II (2006)
 Guitar Hero Encore: Rocks the 80s (2007)
 Phase (2007)
 Rock Band (2007)
 Rock Band 2 (2008)
 Rock Band Unplugged (2009)
 The Beatles: Rock Band (2009)
 Lego Rock Band (2009)
 Rock Band Mobile (2009)
 Green Day: Rock Band (2010)
 Rock Band 3 (2010)
 Dance Central (2010)
 Dance Central 2 (2011)
 VidRhythm (2011)
 Rock Band Blitz (2012)
 Dance Central 3 (2012)
 Fantasia: Music Evolved (2014)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Games people play, Harmonix profile by Camille Dodero, May 2005

Производители программного обеспечения США
Производители компьютерных игр США
Появились в 1995 году в США
Бывшие дочерние компании Viacom
Производители компьютерных игр по алфавиту